Абдулкасим Салад Хасан (; ) — сомалийский военный и политический деятель. Занимал видные посты в правительстве Мохамеда Сиада Барре. Президент Сомали (2000—2004).

Биография 

Абдулкасим Салад Хасан родился в 1941 году в деревне Дусамареб, принадлежит к народности хавийя, клану Хабр Гедир. В 1965 году окончил биологический факультет МГУ, защитил дипломную работу «Выращивание кукурузы в тропических условиях». С 1973 года ведёт активную политическую деятельность.

Правительство Сиада Барре 

В годы правления Мохамеда Сиада Барре Абдулкасим Салад Хасан занимал пост министра внутренних дел и являлся одновременно заместителем премьер-министра. Он отвечал за все внутренние органы безопасности: Национальная служба безопасности (НСБ), Департамент по расследованию СРСП, и полиция. После падения режима Сиада Барре Абдулкасим Салад Хасан бежал из страны в Египет, затем поселился в Джибути.

После 1991 

После того, как повстанцы свергли Сиада Барре страна погрузилась в глубокий хаос, результатом которого стало полномасштабная гражданская война и фактически распад государства.

В 2000 году в Джибути прошла сомалийская конференция по примирению. Собравшись в Джибути, представители всех сомалийских племён смогли договориться о формировании временного переходного правительства. Парламент избрал президента и сформировал переходное правительство. Президентом стал Абдулкасим Салад Хасан, вернувшийся к этому времени из эмиграции. Став президентом, Салад Хасан заявил:
 

Салад Хасан намеревался всеми доступными средствами восстановить страну, которая находилась в катастрофическом состоянии. Так спустя месяц после своего избрания на пост президента, Абдулкасим Салад Хасан выступил на 114-й сессии Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире с призывом оказать ему помощь в восстановлении разрушенной гражданской войной страны.

Примечания 

Президенты Сомали
Выпускники биологического факультета МГУ
Министры Сомали